Axel Ståhle kan syfta på:

* Axel Ståhle  (1891–1987), svensk militär och ryttare
 Axel Ståhle (1894–1973), svensk militär